Piecha ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Piecha (* 1949), polnische Rennrodlerin
 Bolesław Piecha (* 1954), polnischer Politiker
 Michał Piecha (* 1979), polnischer Biathlet
 Wolfgang Piecha, deutscher Diplomat und Botschafter